Брікстон — район у південній частині Лондона. 
 Брікстон — населений пункт в Англії, у графстві Девон.
  — кінцева станція Лондонського метрополітену лінії Вікторія
  — станція на Chatham Main Line франшизи Southeastern, розташована за 5.1 км від Лондон-Вікторія